Razglednice iz Malezije III, hrvatski dokumentarni film iz 2004. godine redateljice i scenaristice Milke Barišić. Snimljen je u digi BETI.

Izvori 

Hrvatski dokumentarni filmovi
Filmovi 2000-ih